Юрий Хозиков:
 Хозиков, Юрий Тихонович (1904—1992) — советский фехтовальщик, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, один из зачинателей массового развития фехтования в стране.
 Хозиков, Юрий Юрьевич (1936—2011) — почётный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР (1967) по фехтованию.